Heracleum lanatum är en flockblommig växtart som beskrevs av André Michaux. Heracleum lanatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lokor
lanatum

vi:Heracleum lanatum